Kranjčar ist der Familienname folgender Personen:

 Niko Kranjčar (* 1984), kroatischer Fußballspieler
 Zlatko Kranjčar (1956–2021), jugoslawischer bzw. kroatischer Fußballspieler und -trainer